Die Belagerung von Geertruidenberg steht für:

 Belagerung von Geertruidenberg (1573) während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Geertruidenberg (1589) während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Geertruidenberg (1593) während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Geertruidenberg (1793) während des Ersten Koalitionskrieges
 Belagerung von Geertruidenberg (1813) während des Sechsten Koalitionskrieges